«Карабо́бо» () — венесуэльский футбольный клуб из города Валенсия. В настоящий момент выступает во Втором дивизионе страны.

История 
Клуб основан 24 июня 1964 года под именем «Валенсия», своё современное название клуб носит с 1990-х годов. Домашние матчи проводит на стадионе «Мисаэль Дельгадо», вмещающем 10 000 зрителей. За свою историю клуб один раз побеждал в чемпионате Венесуэлы и дважды завоевывал национальный кубок. «Карабобо» по три раза принимал участие в розыгрыше Кубка Либертадорес и два раза в Южноамериканском кубке, но дальше первого раунда не проходил ни разу.

Достижения 
 Чемпион Венесуэлы (1): 1971
 Обладатель Кубка Венесуэлы (2): 1965, 1978

Участие в южноамериканских кубках 
 Кубок Либертадорес (6):
 Первый раунд — 1970, 1972, 1974 («Валенсия»), 2017, 2018, 2020
 Южноамериканский кубок (2):
 Первый раунд — 2006, 2007, 2015
 Второй раунд — 2004

Знаменитые игроки 

  Дорвал
  Ренни Вега
  Эктор Гонсалес
  Хосе Луис Дольгетта
  Хонатан Лауренс
  Леопольдо Хименес
  Альбейро Усуриага

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Венесуэлы
Валенсия (Венесуэла)